«Помутнение» (, 2006) — американский анимационно-игровой полнометражный художественный фильм Ричарда Линклейтера, поставленный по мотивам одноимённого романа Филипа К. Дика.

Для производства фильма использовался приём под названием ротоскопирование: художники-аниматоры прорисовали каждый кадр поверх реального. Этот художественный приём позволил дорисовывать некоторые элементы, которых в реальных съемках не было: галлюцинации главных героев, футуристические костюмы, а также передать особое восприятие реальности главным героем.

Сюжет 

Действие фильма разворачивается в США в недалёком будущем (по фильму — в 2013 году). Распространение наркотиков приобрело катастрофические масштабы: около 20 % населения страны являются хроническими наркоманами. Отдел полиции по борьбе с наркотрафиком пытается внедрить в среду наркоманов «крота». Уровень секретности операции таков, что даже куратор операции не знает настоящего имени и лица секретного агента — они общаются друг с другом, надев костюмы-«калейдоскопы», непрерывно меняющие внешность и голос человека. В результате наступает момент, когда спецагент Боб Арктор (Киану Ривз) получает задание следить за наркоманом Бобом Арктором — то есть, фактически, за самим собой. К этому времени он уже плотно подсел на новейший наркотик «вещество „Д“», неуклонно разрушающий его сознание, и слежка за самим собой уже не выглядит для него самым странным, что может произойти с человеком. Куратор операции и Арктор знают друг друга только по псевдонимам — Хэнк и Фред.

Арктор проживает в доме с двумя наркоманами. При этом один из них является осведомителем полиции, регулярно сообщающим сведения Хэнку и Фреду. Арктора часто навещает его знакомая девушка по имени Донна (Вайнона Райдер), тоже наркоманка. В связи с резким ухудшением здоровья Арктора помещают в лечебное учреждение организации «Новый путь». Оказывается, что «Новый путь» — это секта по производству наркотиков, в которой работают наркоманы, поступающие на лечение. Круговая порука вокруг наркотического оплота высока, и само доказательство нарушения закона настолько сложно, что руководство полиции принимает решение рискнуть своим сотрудником (Арктором) в надежде, что последний преодолеет наркотическую зависимость и восстановится достаточно, чтобы помочь в обличении преступников. Фильм заканчивается сценой, в которой начинает просыпаться затуманенный разум протагониста.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Научно-фантастические фильмы США
Экранизации произведений Филипа Дика
Фильмы о полицейских
Фильмы США 2006 года
Фантастические фильмы 2006 года
Массовая слежка в культуре
Мультфильмы для взрослых